Castro (poblat), nucli de població primitiu a Galícia i zones properes
 Toponímia:
 Castro (San Francisco), barri de San Francisco (EUA)
 Castro (Xile) 
 Castro-Urdiales, a Cantàbria
 Castro de Filabres, a Almeria 
 Olula de Castro, a Almeria 
 San Cebrián de Castro (Zamora) 
 Biografies:
 Primer cognom:
 Agnès de Castro, reina consort de Portugal 
 Enrique Castro González, futbolista conegut com a Quini 
 Fidel Castro Ruz, president de Cuba entre 1976 i 2006 
 Guillem de Castro i Bellvís, dramaturg valencià 
 Mariela Castro, directora del Centre Nacional d'Educació Sexual de Cuba i filla de Raúl Castro 
 Raúl Castro, president de Cuba des del 2006 
 Rosalía de Castro, escriptora gallega 
 Rubén Castro Martín, futbolista canari 
 Segon cognom:
 Basilio Losada Castro, traductor i crític literari.
 Cristóbal Vaca de Castro, administrador colonial espanyol al Perú 
 Francisco Javier López Castro, entrenador de futbol català 
 Jerónimo Zurita y Castro, historiador
 Luis Arribas Castro, locutor radiofònic.
 Mariano Álvarez de Castro, militar espanyol